Arjan Overdevest, (Utrecht, 27 oktober 1968), was een schaatser op de kortebaan.

In 1991 werd hij in Assendelft Nederlands kampioen op de kortebaan, voor Menno Boelsma en Leo Borst.

Resultaten

Zie ook 
 Nederlandse kampioenschappen kortebaanschaatsen

Nederlands schaatser